Het ATP-toernooi van Sydney 2000 (met de officiële naam Adidas International) werd gespeeld van 10 tot en met 16 januari 2000. Er werd gespeeld op outdoor hardcourtbanen van het NSW Tennis Centre in Australische stad Sydney.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Outdoor ATP-toernooi van Sydney
Sydney